Съкращението ОАЕ може да се отнася за:
 държавата Обединени арабски емирства;
 международната организация Организация за африканско единство.